Vicente Fernández puede referirse a:

 Vicente Fernández Bascarán (1909-2003), militar y político español.
 Vicente Fernández Gómez (1940-2021), actor y cantante mexicano de música ranchera.
 Vicente Fernández González (nacido en 1953), filólogo español, especialista del griego moderno.
 Vicente José Fernández Biurrun (nacido en 1959), futbolista español.
 Vicente Fernández Pujante (nacido en 1975), futbolista español.
 Vicente Fernández Godoy (nacido en 1999), futbolista chileno.